Kipti (ukrainisch ; russisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Kipti (Koselez), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Koselez
 Kipti (Lwiw), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw